«Лаутары» (,  — певцы, инструменталисты) — советский драматический художественный фильм 1971 года режиссёра Эмиля Лотяну, снятый на киностудии «Молдова-фильм». Рассказывает о судьбе молдавских бродячих народных музыкантов — лаутаров.

Фильм имел международный успех, особенно в Италии. Получил вторую премию (Серебряная раковина) международного фестиваля в Сан-Себастьяне (1972), специальную премию жюри международного фестиваля в Сан-Себастьяне (1972), Серебряную Нимфу международного кинофестиваля в Неаполе (1972) и специальный диплом международного кинофестиваля в Орвието (1972).

В ролях 
 Сергей Лункевич — Тома Алистар
 Думитру Хэбэшеску — Тома Алистар (в юности)
 Женя Ролько — Тома Алистар (в детстве)
 Галина Водяницкая — цыганка Лянка (в старости)
 Ольга Кымпяну — Лянка (в юности)
 Анжелика Ященко — Лянка (в детстве)
 Григоре Григориу — Раду Негостин
 Светлана Тома — Рамина
 Хараламбиэ Бердага — лаутар
 Василе Зубку-Кодряну — Илие Вилчу
 Думитру Мокану — лаутар
 Илие Мэскэй — лаутар
 Вилли Мусоян — лаутар Драгомир
 Михай Курагэу — гайдук
 Михаил Тимофти — (в титрах М. Тимофте) проводник Василий
 Ион Аракелу — Янку

Призы 
 Премия «Нимфа» 1972
 Призы «Серебряная раковина», «Ненускуа», «Гаксен» 1972;
 Приз «Серебряная сирена» 1972;

Музыка из фильма 
 Lume, Lume (Life, Oh Life) Maria Tanase

Ссылки 
 «Лаутары» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы Эмиля Лотяну
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Молдова-фильм»